Harald Halvorsen ist der Name folgender Personen:

* Harald Halvorsen (Turner) (1878–1965), norwegischer Turner 
 Harald Halvorsen (Fußballspieler) (1898–1992), norwegischer Fußballspieler und Sportfunktionär 
 Harald Halvorsen (Musiker) (* 1949), norwegischer Musiker und Komponist